Der Mercedes Cup 2004 war ein Tennisturnier, welches vom 12. bis 18. Juli 2004 in Stuttgart stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Amersfoort die Priority Telecom Open und in Los Angeles die Mercedes Benz Cup gespielt, welche anders als der Mercedes Cup, der zur ATP International Series Gold zählte, nur zur Kategorie der ATP International Series gehörten.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Argentinier Guillermo Coria, der in diesem Jahr nicht erneut am Turnier teilnahm. Das Turnier wurde aber abermals von Argentiniern dominiert. Mit Rainer Schüttler schied der Setzlisterste schon in seinem ersten Match aus, sodass der Zweite der Setzliste, Gastón Gaudio, Favorit war und auch das Finale erreichen konnte. Dort unterlag er seinem ungesetzten Landsmann Guillermo Cañas in fünf Sätzen. Cañas gewann seinen vierten Karrieretitel und den ersten seit 2002. Beide Finalisten standen bereits schonmal im Finale – Cañas hatte 2001 und 2002 jeweils dort verloren und Gaudio war 2000 unterlegen gewesen.
Im Doppel gewannen die Tschechen Tomáš Cibulec und Pavel Vízner das Turnier im Vorjahr. Sie traten mit unterschiedlichen Partnern beide erneut an und schieden jeweils früh aus. Bereits in der zweiten Runde waren alle gesetzten Paarungen ausgeschieden. Neue Turniersieger wurden mit Jiří Novák und Radek Štěpánek ebenfalls Tschechen. Sie gewannen das einzige Mal als Paarung einen Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die acht am besten platzierten Spieler im Einzel erhalten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 590.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 614.750 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF)

ATP Tour 2004
Tennisturnier in Stuttgart